O Laraza VI Soccer Club é um clube de futebol das Ilhas Virgens Americanas. Já cedeu à Seleção das Ilhas Virgens Americanas de Futebol jogadores como Joseph Limeburner, Christopher González e Carlos Claxton.

Ligações externas 
Facebook oficial 
Facebook oficial da USVI Soccer Association 

Clubes de futebol das Ilhas Virgens Americanas